

Sigle 
 Anime Music Video –  filmati, di carattere amatoriale, costituiti da musica e immagini tratte dagli anime
 Autolinee Mugello Valdisieve – azienda di trasporto pubblico della provincia di Firenze (Italia)

Codici 
 AMV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Amderma (Russia)
 AMV – codice vettore ICAO di AMC Airlines
 AMV – formato contenitore
 amv – codice ISO 639-3 della lingua ambelau

Geologia 
 AMV – Ardesie di Monte Verzi – nel comune di Uscio, in provincia di Genova – sintema stratigrafico della Liguria